Termin lizozomalna alfa-glukozidaza ima više značenja.

 Kisela alfa-glukozidaza, enzim
 Glukan 1,4-a-glukozidaza, enzim